Кубок Нижегородской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Нижегородской области. Турнир впервые проведён в 1940 году. Обладатель играет с победителем чемпионата Нижегородской области за Суперкубок области.

Структура проведения 
Кубок играется по системе плей-офф и начинается с 1/32 финала. С 2011 года, в связи с поправкой в регламент турнира, четвертьфинал и последующие стадии проводятся в 2 матча.

Обладатели и финалисты кубка 
Ниже представлена таблица обладателей и финалистов кубка области по годам.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Нижегородской области
 История региональных турниров по футболу. Нижегородская область

Примечания 

К
Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Нижегородской области